Ряхово — название населённых пунктов.

Болгария 
 Ряхово — село в Русенской области.

Россия 
 Ряхово — село в Камешковском районе Владимирской области.
 Ряхово — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Ряхово — деревня в Торжокском районе Тверской области.